Patrick Leclercq ist der Name folgender Personen:

* Patrick Leclercq (Politiker) (* 1938), monegassischer Politiker
 Patrick Leclercq (Journalist) (1950–2011), deutscher Journalist